politika: a kormányzati, igazgatási, hatalomgyakorlási intézmény- és szervezetrendszer összefoglaló elnevezése
Politika: a Független Kisgazdapárt hetilapja (1947–1949)